Айгар(с) Апинис (, 31 декабря 1979 года, Рига) — латвийский . Окончил Латвийскую культурную академию. Работал в рижском новом театре (2004—2005), Национальном театре, в театре группы United Intimacy. Участвовал в «Moving Stage Lab».

Роли в Валмиерском театре:
 Strupais Biningzs (T. Viljamsa «Orfejs pazemē», 2011)
 Akordeonists (V. Ļevanova «Gribu, bet baidos», 2011)
 Aslaksens (H.Ibsena «Dr.Stokmanis», 2010)
 Mortimers (F.Šillera «Marija Stjuarte», 2010)
 Mārtiņš (R.Blaumaņa «No saldenās pudeles», 2010)
 Fridrihs Pirmais (Ē.Kestnera «Emīls un Berlīnes zēni», 2009)
 Gia (O.Bagaturijas «Karalis Līrs nabagmājā», 2009)
 Januss Sārs (L.Gundara «Latviešu laiks», 2009)
 Orsino (V.Šekspīra «Divpadsmitā nakts», 2009)
 Jaša (A.Čehova «Ķiršu dārzs» , 2009)
 Andress (A.Kivirehka «Igauņu bēres», 2006)
 Trojs (B.Leberta «Crazy», 2008)
 Lomas radošajā apvienībā «Nomadi»:
 Aukle, mācītājs un koris «Viss par mīlestību» (rež. M.Eihe, 2011)
 Lomas Ģertrūdes ielas teātrī (ĢIT):
 «Sāra Keina» (rež. M.Eihe, 2011)
 Lomas Nacionālajā teātrī:
 Šakālis (pēc A.Manfeldes autobiogrāfiskā darba «Adata» motīviem, 2007)
 Lauris (P.Putniņa «Pusdūša. Mundis», 2006)
 Lomas Liepājas teātrī:
 Ābolu tirgotājs (O. Bukovska «Viesi» (diplomdarba izrāde), 2004)
 Seskabrālis (M. Zālītes un J. Lūsēna «Neglītais pīlēns» (diplomdarba izrāde), 2004)
 Teātra grupā United Intimacy:
 B. Baumanis «Karavāna. 19 dienas Takla Makana tuksnesī» (rež. A. Jarovojs, 2008)
 F. Šillers, J. Peitāns «Laupītāji» (rež. J.Muellers, 2007)
 Aktieris un autors projektā «Runā Rīga» (2006)
 A. Jarovojs «P.S. Sprīdītis» (rež. A.Jarovojs, 2004)

Роли в Новом Рижском театре:
 Soļonijs (A. Čehova «Trīs māsas», 2005)
 Vecais, Karps (A. Čehova «Laime», 2004)
 Uldis (M. Akselsones «Līze Luīze», 2004)
 Ļoha (V. Sigareva «Plastilīns», 2004)

Ссылки 
 Биография и роли в таетре
 Par mīlestību uz skatuves un dzīvē